Замок Килдрамми () находится в области Абердиншир в Шотландии.

См. также 
 Список замков Шотландии
 Список замков Абердиншира

Ссылки 
 Статья о замке на Undiscoveredscotland.co.uk
 Фотографии замка на Flickr.com

Руины в Шотландии
Замки Абердиншира